Помазкино — название населённых пунктов:

Россия

Помазкино 

 Помазкино — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Помазкино — деревня в Торжокском районе Тверской области.

Помаскино 

Помаскино — деревня в Увинском районе Удмуртии.